Elmira kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elmira (Californië)
Elmira (Missouri)
Elmira (New York)
West Elmira (New York)